Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2020 — 78-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіон здобув ГБ Торсгавн.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

1-18 тури

19-27 тури

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2020
Фарерські острови